Стар стил и нов стил са определители за дати с две различни значения:
 В общия случай със стар стил се обозначават дати в Юлианския календар, обикновено преди приемането на Григорианския календар в съответната страна. В този контекст с нов стил се обозначават дати в Григорианския календар
 Пример: Христо Ботев е роден на 25 декември стар стил (6 януари нов стил).
 При българските православни празници със стар стил се обозначават дати, на които Българската православна църква (БПЦ) отбелязва църковните празници след официалното приемане на Григорианския календар в България (14 април 1916) и преди приемането от самата БПЦ на Новоюлианския календар (20 декември 1968). В този контекст с нов стил се обозначават дати, на които БПЦ отбелязва църковните празници след като приема Новоюлианския календар.
 Пример: БПЦ отбелязва Рождество Христово на 25 декември нов стил (7 януари стар стил).